Fili – stacja moskiewskiego metra
 Filidowie